Adriaan Lubbers (1892-1954), Nederlands glasschilder, schilder, tekenaar, decorschilder, theatervormgever en lithograaf
Bart Lubbers (1965), Nederlands ondernemer
Eva Lubbers (1962), Nederlands atlete
Eveline Lubbers (1961), Nederlands journaliste en activiste (mede-oprichtster van Buro Jansen & Janssen)
Martijje Lubbers (1979), Nederlands jazzzangeres, componiste en tekstschrijfster
Reinder Lubbers (1984), Nederlands olympisch roeier en cricketspeler
Ria Lubbers-Hoogeweegen (1940), weduwe van de Nederlandse oud-premier Ruud Lubbers
Ronald Lubbers (1965), Nederlands voetbalbestuurder
Rudi Lubbers (1945), Nederlands bokser
Ruud Lubbers (1939-2018), Nederlands econoom, ondernemer, politicus (minister-president 1982-1994), diplomaat en activist
Wessel Lubbers (1755-1834), Noord-Nederlands kunstschilder